АТН  — аббревиатура, имеющая несколько значений.

 АТН — екатеринбургская телекомпания, основана в 1997 году.
 АТН — харьковская телекомпания и медиа-холдинг, основана в 1993 году.
 АТН — мувер, «Автоматический транспорт по направляющим».
 Агентство Телевизионных Новостей